«Бо́льше не пишу́» — песня российского видеоблогера Alenka Star Be, выпущенная 1 июля 2021 года в качестве сингла на мета-лейбле Alenka Star Be; дистрибьютором выступил ONErpm. Композиция посвящена подростковой любви с несложившимся романом. Автором музыки и слов является сама исполнительница.

Видеоклип 
Музыкальный видеоклип на композицию «Больше не пишу» был выпущен в день её выхода: 1 июля 2021 года. Режиссёром стала сама певица Alenka Star Be. Видео было снято в дождливую погоду, грустной обстановке, как и сама песня, в которой повествуется о несложившемся романе.

Живые исполнения 
5 сентября 2021 года Алёна Федотова впервые исполнила песню вживую на шоу российского видеоблогера Насти Кош в ГлавClub. 23 апреля 2022 года была приглашена на открытие в Москве первого тематического парка «Страна Смешариков», где исполнила композицию «Больше не пишу». Третий раз сингл был исполнен 14 мая 2022 года на концерте детей-артистов «Звук Поколения» аудиостриминга «Звука» и был добавлен в соответствующий плейлист редакции сервиса.

Отзывы критиков 

Российский музыкальный критик Гуру Кен посчитал, что в треке «Больше не пишу» обертоны, которые у Алёны с возрастом уйдут, ибо их заменят другие, очень даже к месту. Также, по его мнению, в композиции есть неочевидные мелодические решения, например, подъём в куплетах на октаву вверх. Ещё присутствует бридж, с появляющимися вокализами, но звучат они суховато. Помимо этого Кен не совсем доволен сведением: «К сведению есть и другие вопросы… Но раз речь идёт о детской песне — придираться не стоит. Думаю, что Алёне Федотовой надо обязательно продолжать петь. Это мило и у неё получается. И в будущем, когда у неё пройдет перенастройка голосового аппарата, мы получим полноценного готового артиста. А детям эти песни нравятся уже сейчас».

Список композиций

Чарты

Ежедневные чарты

Еженедельные чарты

История релиза

Примечания

Ссылки 
 Сайты и ресурсы
  — официальный смартлинк «Больше не пишу»
 

Песни Alenka Star Be